Lauridsen är ett danskt efternamn. Det kan avse:

 John Lauridsen
 Laurids Lauridsen de Thurah
 Markus Lauridsen
 Mathias Lauridsen
 Morten Lauridsen
 Oliver Lauridsen
 Peder Lauridsen Kylling
 Peter Lauridsen
 Thomas Stuer-Lauridsen

Se även 
 Lauritzen,  efternamn

Danska efternamn